Cyathus is een geslacht van schimmels. De typesoort is het gestreept nestzwammetje (Cyathus striatus).

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 99 soorten (peildatum december 2022):

Plaatjeszwam
Schimmelgeslacht